Hryhoriwschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung Grigorowschtschina/Григоровщина) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Hryhoriwschtschyna (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Warwa, siehe Hryhoriwschtschyna (Warwa)